Worth County (Georgia)
Worth County (Iowa)
Worth County (Missouri)